Imereti
 Koninkrijk Imeretië